Sinfonietta nr. 1 (Penderecki)
 Sinfonietta nr. 2 (Penderecki)